Ludwig se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Christian Friedrich Ludwig
 Christian Gottlieb Ludwig
 Erhard Ludwig
 Hubert Ludwig
 Herbert W. Ludwig
 Wolfgang Ludwig